Kemény László Erdély kormányzója 1758. július 6. – 1762. május 7. között
 Kemény László (1899–1970) színművész
 Kemény László (1901–1978) festőművész
 Kemény László (1926–) kajakozó, edző
 Kemény László (?) atléta, gerelyhajító
 Kemény László (1993) kézilabdázó